Vioolsonate nr. 2 (Bartók)
 Vioolsonate nr. 2 (Bax)
 Vioolsonate nr. 2 (Beethoven)
 Vioolsonate nr. 2 (Brahms)
 Vioolsonate nr. 2 (Gade) in d-mineur
 Vioolsonate nr. 2 (Grieg)
 Vioolsonate nr. 2 (Mozart)
 Vioolsonate nr. 2 (Nielsen)
 Vioolsonate nr. 2 (Prokofjev)
 Vioolsonate nr. 2 (Ravel)
 Vioolsonate nr. 2 (Roussel)
 Vioolsonate nr. 2 (Ysaÿe)